Heinrich von Virneburg ist der Name folgender Personen:
* Heinrich II. von Virneburg (1244/46–1332), Erzbischof und Kurfürst von Köln
 Heinrich III. von Virneburg (um 1295–1353), Erzbischof und Kurfürst von Mainz